Pejzaž (likovni motiv), likovni motiv s prikazom krajolika.
 Pejzaž (zemljopis), dio krajolika koji se izdvaja od ostalih dijelova